Сезон НБА 1959/1960 — стал 14-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в семи играх команду «Сент-Луис Хокс».

На драфте НБА 1959 года под первым номером клубом «Цинциннати Роялз» был выбран тяжёлый форвард Боб Бузер из университета штата Канзас. Под 2-м номером на том драфте был выбран Бейли Хауэлл, под 3-м — Том Хокинс, под 4-м — Дик Барнетт, а под 10-м — Руди Ларуссо. На территориальном драфте был выбран Уилт Чемберлен.

С этого года в регулярном чемпионате каждая из команд стала проводить по 75 матчей, вместо 72-х в прошлом.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Уилт Чемберлен, Филадельфия Уорриорз
 Новичок года НБА: Уилт Чемберлен, Филадельфия Уорриорз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Боб Петтит
 Ф Элджин Бэйлор
 Ц Уилт Чемберлен
 З Боб Коузи
 З Джин Шу

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джек Тваймен
 Ф Дольф Шейес
 Ц Билл Расселл
 З Ричи Герин
 З Билл Шерман

Ссылки 
 1959-60 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1959/1960